Rizwan ist der Familienname folgender Personen:

 Chundangapoyil Rizwan (* 1988), indischer Cricketspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten